La Sembie est une région de Féérune, continent principal du monde imaginaire des Royaumes oubliés sur la planète Toril, campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Présentation 

Riche royaume marchand, situé à l'est du Cormyr, sur la rive occidentale de la Mer des Étoiles Déchues, la Sembie est essentiellement composée de plaines parsemées de fermes et dominée par quelques villes prospères. Cette nation est sans cesse en accroissement et il est aisé de dire qu'elle pourra, dans un futur proche, rivaliser face aux vieux royaumes de l'est et du sud.

Les régions alentour (comme Les Vaux) sont déjà fortement handicapées par la puissance sembienne. La Sembie est caractérisée par une production agricole forte, une activité portuaire et maritime rare, un artisanat pourvu de nombreux talents et une puissance militaire vigilante.

Les deux symboles sembiens sont d'une part le corbeau et d'autre part l'argent. Le premier est la représentation de Rauthauvyr le Corbeau qui a fondé le royaume de Sembie. Il ne régna jamais, mais dirigea les puissances militaires pour le compte des marchands. Les pièces d'argent quant à elles symbolisent la richesse matérielle ainsi que la profusion des biens.

La politique sembienne 

Outre le fait que la Sembie soit un royaume puissant de par sa promptitude à déjouer les menaces allant à l'encontre de la souveraineté (notamment le soulèvement de Valbalafre), elle est aussi la plus riche de toutes les nations occidentales.
Le dirigeant, appelé Superviseur, est élu pour sept années par le Conseil des Marchands (basé à Ordulin et comptant 22 membres).

Actuellement, c'est Elduth Yarmmaster qui possède le rôle de Superviseur. Il s'est avéré être un homme plein de sagesse et de responsabilité, mais aussi de douceur et d'humour. Il touche à la fin de sa vie, et paraîtrait-il qu'il ne survit que grâce à l'utilisation répétée de potion de longévité. Des hommes bien plus vils que lui cherchent aujourd'hui à prendre le pouvoir afin d'acquérir de nouveaux territoires. C'est pourquoi beaucoup de gens craignent la mort du Superviseur et du même coup l'avènement d'une nouvelle ère sombre pour la Sembie.

La psychologie sembienne 

« Quand on regarde un Sembien dans les yeux, on peut y voir les pièces qu'il compte dans sa tête. »

Les Sembiens ont la réputation sur tout Féérune d'être pour la plupart à la limite de la cupidité et de l'avarice. Pour une grande majorité, l'argent est une véritable obsession. C'est le commerce qui a fondé le royaume et encore lui qui le fait vivre. À l'inverse du Cormyr ou des Vaux, l'argent prévaut sur n'importe quel titre ou exploit accompli.

Les habitants de la Sembie sont en général d'une prudence inquiétante mais ils savent mieux que quiconque quand il faut saisir une occasion marchande. Ils sont aussi très travailleurs et méritants, et donne tout leur cœur à l'ouvrage. Il en résulte un sentiment de supériorité abusive vis-à-vis de leurs voisins, cela creusant un peu plus encore la distance entre les Sembiens et les étrangers. Ils pensent, par exemple que les Cormyriens sont trop nobles et empoisonnés par les titres honorifiques, ou encore que les Valiens sont primitifs et inférieurs. Pour eux, les cités de la Mer de Lune et celles de la Côte du Dragon sont des ennemis économiques à vaincre de l'intérieur par le commerce. Quant au Vaste et aux Royaumes de l'est, ils sont tout autant de marchés potentiels dont il ne faut pas s'attirer les foudres.

L'histoire regorge de conflits entre les Elfes et les Sembiens, ennemis de tout temps. Une ordonnance portant sur le bannissement des elfes de Sembie est inscrite dans les Livres, dix ans après sa proclamation. En conséquence de cela, les Sembiens harcèlent sans cesse les citoyens de la Nation Elfique (même il en va de même en retour). Les Sembiens se moquent bien de la Retraite à Éternelle-Rencontre dans la mesure où les Elfes étant restés ne causent que des troubles sur leur passage. Voilà pourquoi, le racisme subsiste en Sembie.

Histoire 

Le royaume de Sembie fut fondé par des humains originaires du sud, venus s'installer au bord de la Mer des Étoiles Déchues à cause des grandes quantités de bois d'iliyr que l'on pouvait y trouver, celui-ci étant très prisé dans la construction navale. Les bûcherons se mirent à défricher peu à peu les forêts environnantes, et ne tardèrent pas à s'opposer violemment aux elfes, qui craignaient de voir la totalité de leurs bois dévastés.
Et c'est certainement ce qui serait arrivé si les troupes mercenaires rassemblées à la hâte par les immigrants avaient vaincu les elfes, mais ces derniers leur infligèrent une cuisante défaite lors de la bataille des Flèches Chantantes (884 CV). Après quoi, ils tuèrent les humains qui s'aventuraient au nord du fleuve Ashaba et du Lac Semhre, ou les forcèrent à rebrousser chemin. Mais la bataille des Flèches Chantantes avait convaincu le distant royaume de Chondath d'abandonner ses avant-postes dans la région, ce qui permit aux immigrants d'établir leur indépendance sous la forme d'un ensemble de cités-États rivales ressemblant à celles de la Mer de Lune ou du Vaste d'aujourd'hui.

C'est à peu près à cette période que l'humanité découvrit les richesses minérales de la Mer de Lune et, dès lors, la Sembie voulut établir une route marchande coupant à travers les bois elfiques afin d'accéder à ces ressources. Elle devenait de plus en plus puissante tandis que ses fermes prospéraient dans les zones nouvellement déboisées si bien que de nombreux artisans arrivèrent du sud pour profiter de cette occasion d'acquérir de la terre et des richesses. Raurhauvyr unifia les cités-États face à la menace elfique constante, et insista pour que le royaume entretienne une armée permanente. Il s'occupa de l'entraînement de celle-ci en la faisant patrouiller le long des frontières et en la chargeant de l'entretien des routes. C'est à cette époque (913 CV) que la Sembie devint une véritable nation.
Le Corbeau se rendit alors à la Cour Elfique en tant qu'envoyé de son royaume, et demanda aux anciens du Conseil Elfique d'autoriser l'ouverture d'une route reliant le nord de la Sembie aux rivages de la Mer de Lune (la route précédente avait été détruite durant le conflit, et était maintenant envahie par la végétation). Le Corbeau proposa aux elfes de déterminer eux-mêmes le tracé de la route en question, et d'ouvrir celle-ci en collaboration avec les Sembiens. Il leur assura également que ces derniers ne couperaient pas de bois dans la forêt et n'y dresseraient pas d'agglomération.

Les elfes avaient déjà conclu de semblables arrangements avec les Valiens, et ce concept ne leur posait aucun problème. Toutefois, les habitants de Valvelar (aujourd'hui rebaptisé Valherse) refusèrent cette proposition, car il ne souhaitaient ni n'avaient besoin d'une route à ce moment de leur histoire (ce qui peut sembler curieux, si l'on considère que l'un des dirigeants de Valherse cautionna plus tard le désastreux projet de la Piste de Demi-Hache). Les elfes, ne souhaitant pas se mettre de vieux alliés à dos, rejetèrent donc la requête du Corbeau.
Celui-ci menaça alors d'exterminer tous les elfes isolés d'Arnothoï, le dernier bastion elfe de Sembie, si la Cour Elfique ne coopérait pas. Lui et son peuple n'accepteraient de laisser les elfes d'Arnothoï tranquilles et libres d'aller et venir à leur guise que si la route était construite.

Les elfes acceptèrent sous la menace, et c'est ainsi que l'avenir financier de la Sembie se trouva assuré. Montéloy, sur les rives de la Mer de Lune, devint un terrain de rencontre commercial entre les humains et les elfes, tout comme Arbre d'Elfe. Au fil des ans, les elfes d'Arnothoï remontèrent vers le nord pour rejoindre les leurs ou partirent en quête de l'Éternelle-Rencontre et ce bois disparut graduellement. La route tracée par les elfes passait à la base de la Pierre Levée afin de rappeler aux humains l'existence de tractations préalables et moins hostiles entre elfes et humains.

La Sembie s'enrichit sous la direction de marchands de plus en plus sages, tels Saer (qui donna son nom à Saerb, et à cause de qui Chondathan fut rebaptisée Saerloune) et Selgar (qui fut enterré à Chancelgonte, laquelle devint par la suite Selgonte).
Avant de mourir, Rauthauvyr le Corbeau veilla à ce que ces marchands mettent en place un conseil d'anciens qui les seconderait et s'assurerait qu'aucun d'entre eux ne puisse régner par la force des armes. Ce visionnaire, créateur d'une nation, à moitié aveugle et infirme à la suite de vieilles blessures de guerre, chevaucha alors vers le nord, s'engagea dans les bois elfiques et disparut à jamais. Nul ne sait ce qu'il advint de lui, ni où se trouvent ses restes, à part peut-être quelques anciens elfes.

Anecdote 

Dans les premiers ouvrages qui décrivaient les Royaumes oubliés, la Sembie était majoritairement laissée en blanc et n'intervenait pas dans les affaires internationales, afin de permettre aux meneurs de jeu d'insérer dans cet espace vide un pays de sa propre création. Mais la publication des nombreux romans et suppléments, et en particulier des évènements internationaux comme l'invasion tuigane, ont poussé les auteurs à décrire la Sembie de plus en plus. En 2006 encore, il n'y a toujours pas eu de supplément décrivant la Sembie en profondeur, et seules ses villes majeures et son atmosphère générale sont décrites dans les décors de campagne pour AD&D  et D&D .

Région des Royaumes oubliés